Сезон 1977—1978 у Національній лізі А — 81-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Перший етап

Другий етап 
Клуби, залежно від місця, зайнятого на першому етапі, отримали додатково бонусні очки на другому етапі.

Чемпіонський раунд

Втішний ранд

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1978
Швейцарія
Швейцарія
1977 у швейцарському спорті
1978 у швейцарському спорті